Соревнования по плаванию на I летних юношеских олимпийских играх проходили с 15 по 20 августа. Всего было разыграно 34 комплекта медалей (16 у юношей, 16 у девушек и 2 в смешанных эстафетах).

Соревнования по плаванию проходили в плавательном комплексе .

Медали

Общий зачет

Медалисты

Ссылки 
 Водные виды спорта на  официальном сайте Игр 

Соревнования на летних юношеских Олимпийских играх 2010